HHP est un sigle qui peut désigner :
 Hubble Heritage Project, un projet visant à partager avec le public des images astronomiques prises par le télescope spatial Hubble.

HHP est un code qui peut désigner :
 , un terminal de ferry et un héliport, situés au centre de Hong Kong, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports